Хаммам-Лиф:

 Хаммам-Лиф — город в Тунисе.
 Хаммам-Лиф — футбольный клуб из города Хаммам-Лиф в Тунисе.